Marcel Verchère (1910-1937), joueur de rugby à XV français ;
 Patrice Verchère (1973-), homme politique français.